Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Śląska, wł. Aleksandra Wąsik – polska aktorka teatralna i filmowa
 Antoni Wąsik – polski działacz socjalistyczny i związkowy
 Edmund Wąsik – polski działacz społeczny i związkowy, polityk, poseł na Sejm 
 Elżbieta Wąsik – polska reżyser filmów animowanych, scenarzystka, grafik
 Elżbieta Magdalena Wąsik – polski filolog
 Maciej Wąsik – polski polityk, urzędnik państwowy i samorządowy
 Stanisław Wąsik – polski polityk, poseł na Sejm
 Stanisław Wąsik – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Zdzisław Wąsik – polski filolog